NEC har flere betydninger:
 NEC – kendt japansk virksomhed.
 NEC (software) - Numerical Electromagnetics Code
 Rigspolitiets nationale efterforskningscenter www.politi.dk 
 NEC Nijmegen – hollandsk fodboldklub